Dunajewka (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Dunajewka (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Lopsienen und Mossycken, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Dunajewka (Kaliningrad), erloschener Ort im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, bis 1946: Thierenberg, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen
 Dunajewka, jetzt: Proletarskoje (Kaliningrad, Gussew), Siedlung im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, bis 1946: Ganderkehmen, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen
 Dunajewka (Kaliningrad, Gussew), erloschener Ort im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, bis 1935: Kiaulkehmen, 1935 bis 1946 Jungort, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen
 Dunajewka, erloschener Ort im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, bis 1946: Miguschen, Kreis Wehlau, Ostpreußen
 Dunajewka (Nowosibirsk), in der Oblast Nowosibirsk
 Dunajewka (Orjol), in der Oblast Orjol
 Dunajewka (Stawropol), in der Region Stawropol